

Styczeń 2015

Luty 2015

Marzec 2015

Kwiecień 2015

Maj 2015

Czerwiec 2015

Lipiec 2015

Sierpień 2015

Wrzesień 2015

Październik 2015

Listopad 2015

Grudzień 2015